Flavigny kan syfta på:
 Flavigny, Cher
 Flavigny, Marne